Jméno a příjmení Antonín Brož má více nositelů:

 Antonín Brož – český sportovec, sáňkař
 Antonín Brož (herec) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Antonín Brož (kněz) (* 1865) – český katolický kněz